Beehive Rock bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beehive Rock (Montana)
 Beehive Rock (Nevada)